Abdulwahid peut faire référence à : 
 Shaswar Abdulwahid (né en 1979), homme d'affaires irakien ;
 Muntaher Faleh Abdulwahid (né en 1998), athlète irakien.